Caledonia AIA é um futebol de equipe em Trinidad e Tobago Joga na Serie A do TT Pro League . Baseia-se em Malabar , e seu estádio é Larry Gomes Stadium .

Jogadores

Clubes de futebol de Trinidad e Tobago